A 876-os számú elővárosi autóbusz Szentendre helyi járata.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Szentendre, autóbusz-állomásinduló végállomás
|
|-
|1|| Szentendre, Római kőtár
|align=left|
|-
|2|| Szentendre, Kálvária tér
|align=left|
|-
|3|| Szentendre, Pomázi út 18.
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Radnóti Miklós utca 8.
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, Kálvária út
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, János utca
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Püspökmajori lakótelep
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Kálvária tér
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Bükkös patak
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Izbégi elágazás
|align=left|
|-
|11|| Szentendre, Tavasz utca
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Templom utca
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Csapás utca
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, Sportpálya
|align=left|
|-
|15|| Szentendre, Szentlászlói út 160.
|align=left|
|-
|16|| Szentendre, Kéki kőbánya
|align=left|
|-
|17|| Szentendre, Kéki dűlő
|align=left|
|-
|18|| Szentendre, dömörkapui elágazás
|align=left|
|-
|19|| Szentendre, laktanya
|align=left|
|-
|20|| Szentendre, Szarvashegytelep
|align=left|
|-
|21|| Szentendre, Muflon utca
|align=left|
|-
|22|| Szentendre, kiskertek
|align=left|
|-
|23|| Szentendre, Szabadságforrás
|align=left|
|-
|24|| Szentendre, kiskertek
|align=left|
|-
|25|| Szentendre, Skanzen
|align=left|
|-
|26|| Szentendre, Tegez utca
|align=left|
|-
|27|| Szentendre, Sztaravoda utca 18.
|align=left|
|-
|28|| Szentendre, Bolygó utca
|align=left|
|-
|29|| Szentendre, Új köztemető
|align=left|
|-
|30|| Szentendre, Barátság köz
|align=left|
|-
|31|| Szentendre, Izbégi elágazás
|align=left|
|-
|32|| Szentendre, Bükkös patak
|align=left|
|-
|33|| Szentendre, Római kőtár
|align=left|
|-
|34|| Szentendre, autóbusz-állomásérkező végállomás
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai